McNab, MacNab, Macnab, MacNabb ou Mac-Nab est un nom de famille. Il peut faire référence à :

Patronyme 

  (1894-1960), joueur et coach de football britannico-américain
 Allan MacNab (1798–1862), dirigeant politique et militaire canadien
  (1984–), skieur de montagne canadien
 Andy McNab (1959–), écrivain britannique
  (1826–1924), homme politique canadien
 Bob McNab (1943–), footballeur britannique
 Claire McNab (1940–), écrivain australien
 Colin McNab (1961–), Grand maître d'échecs britannique
  (1902–1970), footballeur britannique
 Donovan McNabb (1976-), joueur américain de football américain
 Frank McNab (mort en 1878), membre des Régulateurs du comté de Lincoln
 , premier colon à 
  (1926–2013),  chef du Clan Macnab
  (1940–2006), footballeur écossais
 Jock McNab (1894–1949), footballeur écossais
 Kevin McNab (1978-), cavalier australien
  (1943-), musicien américain
 Max McNab (1924–2007), joueur, entraîneur de hockey sur glace canadien, et directeur général de la NHL
 Mercedes McNab (1980–), actrice canadienne
  (1947–), footballeur britannique
 Peter McNab (1952–2022), joueur de hockey sur glace canadien
  (1864–1917), homme politique néozélandais
 Robert McNab (1943-), footballeur anglais
  (1926–1995), footballeur professionnel britannique
  (1933–2006), footballeur néozélandais
  (1855–1923), ingénieur canadien
  (1844–1929), botaniste britannique

Toponyme 

 , ancienne communauté non-incorporée au Canada
 , canton canadien
 McNab (Arkansas), ville du comté de Hempstead, aux États-Unis
 Île McNabs, île du , au Canada

Autres 
 , clan écossais
 , race de chien
 , roman de John Buchan

Voir aussi 
 McNabb

Note